Энбон () — кантон во Франции, находится в регионе Бретань, департамент Морбиан. Входит в состав округа Лорьян.

История 
До 2015 года в состав кантона входили коммуны Брандерьон, Лангидик, Энбон и Энзензак-Локрист.

В результате реформы 2015 года состав кантона был изменен: коммуны Брандерьон и Энзензак-Локрист перешли в другие кантоны, а вместо них вошли четыре коммуны упраздненного кантона Пор-Луи.

Состав кантона с 22 марта 2015 года 
В состав кантона входят коммуны (население по данным Национального института статистики за 2019 г.):

 Кервиньяк (6 786 чел.)
 Лангидик (8 064 чел.)
 Локмикелик (4 039 чел.)
 Пор-Луи (2 654 чел.)
 Рийантек (5 821 чел.)
 Энбон (16 062 чел.)

Политика 
На президентских выборах 2022 г. жители кантона отдали в 1-м туре Эмманюэлю Макрону 29,5 % голосов против 22,7 % у Марин Ле Пен и 20,6 % у Жана-Люка Меланшона; во 2-м туре в кантоне победил Макрон, получивший 61,9 % голосов. (2017 год. 1 тур: Эмманюэль Макрон – 26,8 %, Жан-Люк Меланшон – 21,7 %, Марин Ле Пен – 17,9 %, Франсуа Фийон – 16,3 %; 2 тур: Макрон – 71,0 %. 2012 год. 1 тур: Франсуа Олланд — 31,2 %, Николя Саркози — 23,5 %, Марин Ле Пен — 15,4 %; 2 тур: Олланд — 58,6 %).

С 2021 года кантон в Совете департамента Морбиан представляют сенатор, бывший мэр коммуны Пор-Луи Мюриель Журда (Muriel Jourda) (Республиканцы) и вице-мэр коммуны Энбон Стефан Лоэзик (Stephane Lohézic) (Демократическое движение).

Ссылки